Voisines kan syfta på:
 Voisines, Haute-Marne
 Voisines, Yonne